East Hebron ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Hebron (Maine), im Oxford County
 East Hebron (New Hampshire), im Grafton County
 East Hebron (New York), im Washington County